Artur Teodorowicz (ur. 1975) – piłkarz ukraiński
Ewa Teodorowicz-Hellman – szwedzka literaturoznawczyni polskiego pochodzenia
 Feliks Teodorowicz – polski biolog
 Iwan Teodorowicz (1875-1937)
 Józef Teodorowicz (1864-1938) – arcybiskup obrządku ormiańskiego
 Katarzyna Teodorowicz-Lisowska (ur. 1972) – tenisistka
 Tadeusz Teodorowicz (1931-1965) – żużlowiec

Polskie nazwiska